Esopo (en griego antiguo Αἴσωπος -Aísōpos- latinizado Aesopus) puede referirse a:
 Esopo, fabulista griego, del siglo VI antes de Cristo.
 Esopo (historiador), griego, de fecha incierta -:en:Aesopus (historian)-
 Clodio Esopo, actor romano, del siglo I antes de Cristo
 Aesopus (género), género de gasterópodos -:en:Aesopus (gastropod)-
 Aesopus geraldsmithi (Lussi M., 2001)
 Aesopus gracilis (Faber, 2004)
 Aesopus metcalfei (Reeve, 1858)
Aesopus obesus (Hinds, 1844)
Aesopus spiculum (Duclos in Chenu, 1846)
Aesopus stearnsii (Tryon, 1883)
Obras artísticas y literarias:
Esopo (Velázquez)
Esopica (esópica) o Aesopica (aesópica), las distintas compilaciones y reelaboraciones de las Fábulas de Esopo, en distintos idiomas y géneros -:en:Aesop's Fables-
Aesop's Film Fables (clásico de la animación).
Topónimos:
Esopus, localidad estadounidense